Barbosa bzw. Barbossa steht für:
 Barbosa (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Barbosa ist der Name folgender Orte:
 Barbosa (Antioquia), Gemeinde in Antioquia, Kolumbien
 Barbosa (Santander), Gemeinde in Santander, Kolumbien
 Barbosa (São Paulo), Gemeinde in São Paulo, Brasilien
 Barbosa Ferraz (Paraná), Gemeinde in Paraná, Brasilien

Siehe auch:
 Barboza